Аргат-Юл (Аргатъюл) — посёлок в Первомайском районе Томской области России. Входит в состав Улу-Юльского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, в таёжной зоне, недалеко от впадения реки Аргатъюл в Улуюл.

Уличная сеть состоит из 9 географических объектов: ул. Гагарина, Железнодорожная ул., Заозерная ул., Комсомольская ул., Кривая ул., Лесная ул., Новая ул., Школьная ул., Школьный пер,

История 
В соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 204-ОЗ посёлок вошёл в состав Улу-Юльского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Аргат-Юльская средняя общеобразовательная школа (Комсомольская ул., 18).

Культурно-досуговый центр п. Аргат-Юл (Комсомольская ул., 33), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), Аргат-Юльская библиотека,
отделение «Почты России».

Лесное и путевое хозяйства.

Развит туризм

В 2016 году проведена телефонная связь.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт. Автодорога регионального значения «пос. Улу-Юл — пос. Аргат-Юл». Автобусное сообщение.

На восток идёт лесная дорога, в вахтенный посёлок Алёнка.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)